Alioğlu est un nom propre turc.

Étymologie 
Alioğlu est un prénom et un patronyme turc. Le mot est composé du prénom turc et arabe , et du suffixe à valeur patronymique -oğlu qui signifie « fils de », accusatif de oğul, « fils ». Alioğlu signifie donc « fils d'Ali ».

Ali est un prénom arabe et turc qui signifie « l'élevé, le haut». Ali est également un nom de famille turc et arabe.

Prénom

Patronyme 

  (1908-1954), militaire de l'URSS d'origine azerbaïdjanaise, devenu officier de la Wehrmacht dans l'Allemagne nazie ; 
 Sercihan Alioğlu, acteur turc.

Toponyme 

 , village turc du district d'Alaplı, dans la province de Zonguldak ;
 , village turc du district de Kargı, dans la province de Çorum.

Voir aussi 
 , prénom arabe et turc
 -oğlu, suffixe à valeur patronymique de très nombreux noms de familles turcs qui signifie « fils de »

Homonymie de patronyme turc
Patronyme turc